Хой () — одна из 14 областей (шахрестанов) иранской провинции Западный Азербайджан. Административный центр — город Хой.
В состав шахрестана входят районы (бахши):
 Меркези (центральный) (بخش مرکزی)
 Сафаййе (بخش صفائیه)
 Эвоглу (بخش ایواوغلی)
 Кетур (بخش قطور)
Население области на 2006 год составляло 365 573 человека.

Населённые пункты 

Десять крупнейших населённых пунктов шахрестана:

Ссылки 
 World Gazetteer 

Шахрестаны Западного Азербайджана